Кендя - название населенных пунктов России:
 Кендя — село в Ичалковском районе Республики Мордовия.
 Кендя — посёлок железнодорожного разъезда в Ичалковском районе Республики Мордовия.